Михаил Михайлович Весёлкин: Весёлкин, Михаил Михайлович (1843—1897) — российский государственный деятель, губернатор.
 Весёлкин, Михаил Михайлович (1871—1918) — русский контр-адмирал времён Первой мировой войны.